Александр Игнатьевич Дзевялтовский (10 июля 1952 — 8 апреля 2015, Москва, Российская Федерация) — советский и российский тренер по фехтованию, заслуженный тренер России, судья республиканской категории.

Биография 

Окончил ГЦОЛИФК. Являлся победителем и призером первенств СССР, Москвы и спортивного общества «Динамо».

По завершении спортивной карьеры работал в Центральном совете спортивного общества «Динамо». Являлся начальником сборных команд России по фехтованию. В Министерстве спорта России занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления спорта, начальника управления олимпийских видов спорта и юношеского спорта; затем — советник руководителя дирекции спорта Олимпийского комитета России.

С 2014 г. — заместитель директора Центра олимпийских видов спорта Московской области.

Награды и звания 

Заслуженный тренер России.

Источники 

 https://web.archive.org/web/20150924092835/http://www.rusfencing.ru/cntnt/novosti/novosti1/n30568.html
 http://mst.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/10-04-2015-09-33-47-ushel-iz-zhizni-aleksandr-ignatevich-dzevyaltovski/